De 1000 meter mannen op de Wereldkampioenschappen schaatsen afstanden 2012 werd gereden op 23 maart 2012 in het ijsstadion Thialf in Heerenveen, Nederland.

Shani Davis was de titelverdediger, de olympisch kampioen, de winnaar van de laatste wereldbeker en bovendien de wereldrecordhouder. Ook de nummers twee en drie van vorig jaar, Kjeld Nuis en Stefan Groothuis, wisten dit seizoen een wereldbekerwedstrijd te winnen. Het was Stefan Groothuis die zijn twee concurrenten te snel af was en wereldkampioen werd.

Statistieken

Uitslag

Loting 

Mannen 01000
2012